Сен-Льє-ле-Лаво́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 32 км на північний схід від Тулузи, 36 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 535 осіб у працездатному віці (15-64 років) 420 були активні, 115 — неактивні (показник активності 78,5%, у 1999 році було 73,2%). З 420 активних працювали 394 особи (210 чоловіків та 184 жінки), безробітних було 26 (11 чоловіків та 15 жінок). Серед 115 неактивних 29 осіб було учнями чи студентами, 39 — пенсіонерами, 47 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 926,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Льє-ле-Лавор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн